IX Commissione permanente della Camera dei Deputati (1948-1958) – denominazione della Commissione Agricoltura e foreste - alimentazione della Camera dei deputati nella I e II legislatura della Repubblica Italiana
 IX Commissione permanente della Camera dei Deputati (1958-1987) – denominazione della Commissione Lavori pubblici della Camera dei deputati nelle legislature da III a IX della Repubblica Italiana
 IX Commissione permanente della Camera dei Deputati (1987-in corso) – denominazione della Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati a partire dalla X legislatura della Repubblica Italiana